Mit Italienische Republik ist meist das heutige Italien gemeint, das 1946 errichtet wurde und dessen amtlicher Name Repubblica Italiana () lautet. Gelegentlich wird zwischen Erster Republik und Zweiter Republik (seit Reformen und Umstrukturierungen der 1990er Jahre, siehe Tangentopoli oder Mani pulite) unterschieden.

Historisch wurden als Italienische Republik auch zwei kurzlebige Staatsgründungen in Norditalien bezeichnet:
 Die Italienische Republik (vorher: Cisalpinische Republik) wurde nach vorübergehendem Verlust (1799–1801) von Napoléon Bonaparte 1802 neben anderen Tochterrepubliken der ersten französischen Republik (1793–1799) neu eingerichtet und schließlich 1805 – im Jahr nach der Ausrufung Napoléons zum Kaiser der Franzosen – in das Königreich Italien (bis 1814) umgewandelt.
 Die Italienische Sozialrepublik wurde von Benito Mussolini 1943 mit deutscher Unterstützung errichtet.

Siehe auch 
 Politisches System Italiens

Italienische Geschichte (20. Jahrhundert)
Historisches Territorium (Italien)